Anthony Willem van Borssele (1784-1857), Nederlands politicus
 Antoon Willem van Borssele (1829-1903), burgemeester van Ede en Tweede Kamerlid, zoon van Anthony Willem van Borssele (1784-1857)